Hemipodus septentrionalis är en ringmaskart som beskrevs av Louis Roule 1896. Hemipodus septentrionalis ingår i släktet Hemipodus och familjen Glyceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
septentrionalis